Ахей (, Achaios) може да се отнася за:

 Ахей, син на Ксут, в гръцката митология дава началото на ахейците
 Ахей от Еретрия (* 484, † пр. 406 пр.н.е.), поет на гръцки трагедии
 Ахей от Сиракуза Млади (4 век пр.н.е.), друг поет на гръцки трагедии
 Ахей Стари (3 век пр.н.е.), син на Селевк I Никатор
 Ахей Млади († 213 пр.н.е.), внук на Ахей Стари, крал на Мала Азия